прізвище
 Горст Георгій Миколайович (*1942, Одеса) — прозаїк.
 Горст Софія Гнатівна (дівоч. Рокитянська, ? — † 1919, Київ) — українська театральна актриса, відома за виступами в Державному драматичному театрі і Молодому театрі Леся Курбаса.
 Горст Генріх (? Гронінген — 1612 Познань) — скульптор епохи Ренесансу.
 Роберт ван дер Горст (нід. Robert van der Horst, *1984) — нідерландський хокеїст на траві, олімпійський медаліст.
геологія
 Горст — тектонічна форма порушення залягання гірських порід.
 Ратнівський горст — геологічна структура на північному заході України.